Разъе́зд 197 км — остановочный пункт и бывший разъезд Октябрьской железной дороги на 49,6 км перегона Брусничная — Лендеры Западно-Карельской магистрали.

Территориально расположен в Лендерском сельском поселении Муезерского района Республики Карелия.

История 
Разъезд был сдан в эксплуатацию 1 ноября 1960 года в составе первой очереди Западно-Карельской магистрали. В 1970-х годах, по мере спада движения на линии, путевое развитие было ликвидировано и разъезд получил статус остановочного пункта.

В 1964 году, после завершения строительства второй очереди Западно-Карельской железной дороги, отсчёт линии Брусничная — Лендеры стал вестись от Брусничной, в результате чего все станции и остановочные пункты поменяли свои ординаты, а остановочные пункты получили покилометровые названия, за исключением пл. 148 км (он получил новую ординату — 1 км 10 пк, и именовать остановочный пункт «Первым километром» сочли нецелесообразным). Однако, во всех расписаниях остановочные пункты, для удобства обходчиков пути (населённые пункты при этих остановочных пунктах, образовавшиеся в конце 1950-х годов в процессе строительства железной дороги, населяли исключительно семьи железнодорожников), стали обозначать как ОП. 23 км (170 км), ОП. 40 км (ликвидирован) и ОП. 50 км. При этом в железнодорожных справочниках остановочный пункт до сих пор числится как разъезд 197 км. Приказ о ликвидации остановочного пункта не издавался: в расписаниях и документах  платформа числится действующей, несмотря на то что тарифной остановки пригородные поезда на нём не делают (исключительно техническая остановка) .

Современное состояние 

В настоящее время (2019 год) от здания разъезда сохранился лишь фундамент. Также перед нечётной горловиной бывшего разъезда лежит упавший семафор. Рядом также сохранился компенсатор гибкой передачи семафора. Автомобильный подъезд к платформе отсутствует по причине разрушения деревянного моста через реку Пюрика (см. иллюстрацию ).

Ошибка на топографических картах 
На всех топографических картах ось бывшего разъезда указывается неверно: в кривой, на 51 км О пк  (см. иллюстрацию). В действительности же, ось бывшего разъезда находится на ординате 49,65 км (50 км 7 пк).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт разъезда 197 км на osm.sbin.ru
 Паспорт разъезда 197 км на railwayz.info
 Паспорт разъезда 197 км на сайте РЖД.
 Паспорт разъезда 197 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия СУОЯРВИ-1- Юшкозеро.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Фотографии 

Железнодорожные станции, открытые в 1960 году
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Муезерский район
Бывшие железнодорожные станции
Закрытые и разобранные станции